Екатерина Рачковская: 
 Рачковская, Екатерина Александровна (1857—1900) — жена врача, выступавшая в качестве модели для картин Василия Ивановича Сурикова.
 Рачковская, Екатерина Ивановна (1927—2019) — геоботаник.